Никола́й Соколо́в:
* 
 
 Соколов, Николай Анатольевич (1908—1975) — советский инженер, конструктор вооружений и гидротурбин, лауреат Сталинской премии.
 
 
 Соколов, Николай Григорьевич (1886—1965) — русский и американский композитор, дирижёр, скрипач.
 
 Соколов, Николай Евграфович (1897—1988) — советский футболист.
 
 Соколов, Николай Ильич (1907—1960) — советский геолог и писатель.
 Соколов, Николай Кириллович (1835—1874) — профессор Московского университета и Московской духовной академии.
 Соколов, Николай Константинович (1896—1940) — советский государственный деятель, председатель Госбанка СССР.
 
 Соколов, Николай Михайлович (1904—1943) — Герой Советского Союза.
 Соколов, Николай Н. — русский прозаик конца XIX века, автор бульварных романов.
 
 Соколов, Николай Осипович (1903—1974) — советский лесовод, дендролог, директор Института леса Карельского НЦ РАН.
 Соколов, Николай Павлович (1904—1995) — советский инженер, разработчик вооружений, лауреат Государственной премии СССР.
 Соколов, Николай Петрович (1890—1979) — советский историк и педагог.
 
 Соколов, Николай Сергеевич (1897—1963) — советский учёный в области земледелия.
 Соколов, Николай Степанович (1860—1890) — русский историк и государственный служащий, педагог, писатель, магистр богословия.
 Соколов, Николай Фёдорович (1797—1841) — губернский архитектор Калуги.
 Соколов, Николай Яковлевич (1909–1967) — советский художник-график.